Châteaubourg puede referirse a: 

 Châteaubourg, comuna francesa situada en Ardèche.
 Châteaubourg, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.